Лещенко Андрій Іванович (* ? — † 1921) — український політичний діяч, депутат Трудового конгресу України.
 Лещенко Віктор Миколайович — український політик
 Лещенко Віра Георгіївна — українська естрадна співачка радянських часів, друга дружина Петра Костянтиновича Лещенка.
 Лещенко Володимир Миколайович (* 1955) — український господарник та науковець, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2017).
 Лещенко Володимир Олексійович — український політик
 Лещенко В'ячеслав Евгенович (1995) — російський хокеїст.
 Лещенко В'ячеслав Сергійович — Герой Радянського Союзу.
 Лещенко Григорій Володимирович (1910—1967) — невропатолог, психолог, корекційний педагог.
 Лещенко Едуард Володимирович — екс-виконувач обов'язків заступника голови Київської міської державної адміністрації
 Лещенко Євген Олександрович — заслужений художник України
 Лещенко Іван Федорович — український перекладач та журналіст.
 Лещенко Лев Валер'янович ( 1 лютого 1942, Москва) — співак. Заслужений артист РРФСР (1977), Народний артист РРФСР (1983)
 Лещенко Микола Ничипорович (1911—1991) — український історик.
 Лещенко Мирослава Пилипівна (1923—2011) — українська видавець, редактор, перекладач
 Лещенко Наталія Іванівна — українська художниця, ілюстратор та письменниця
 Лещенко Олександр Іванович — полковник Міністерства внутрішніх справ України, кавалер ордена «За мужність».
 Лещенко Павло Афанасійович — Герой Радянського Союзу
 Лещенко Петро Костянтинович (1898—1954) — російський, український та румунський співак, керівник естрадного ансамблю.
 Лещенко Роман Миколайович — Голова Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.
 Лещенко Сергій Анатолійович — український журналіст
 Лещенко Сергій Сергійович — український письменник і воїн АТО.
 Лещенко Станіслав Михайлович — радянський і український режисер-мультиплікатор.
 Лещенко Олексій Якович — радянський військовий, в 1941—1942 рр. командир 35-ї берегової батареї, в післявоєнний час — письменник.
 Лещенко Олександр Володимирович — український танцівник та хореограф.
 Лещенко Устим — військовий діяч доби Гетьманщини, лубенський наказний полковник (1668).

Українські прізвища
Прізвища на -енко